Andreasstift steht für
Andreasstift (Hildesheim)
Andreasstift (Worms)